"Layla" (pjesma)
 Layla (grad), grad u Suadijskoj Arabiji
 Layla (pivo), izraelska marka piva
 Layla and Other Assorted Love Songs, album od Derek and the Dominos iz 1970. godine na kojem se pojavljuje pjesma "Layla".
 Layla ili Lejla (ime), žensko ime
 Layla iz poznate arapske ljubavne priče Layla and Majnun
 Layla Miller, lik iz stripa od Marvela
 Layla (Winx Club)

Ljudi 
 Layla El, britanski profesionalni hrvač
 MC Layla, australska reperica

Vidi još
Lejla
Lejla (ime)